Josef Černý (kunstschilder), Tsjechisch kunstschilder
 Josef Černý (politicus), Tsjecho-Slowaaks parlementslid
 Josef Černý (ijshockeyer), Tsjechisch ijshockeyer
 Josef Černý (wielrenner), Tsjechisch wielrenner